2 miejscowości w Polsce: 
 Doliwy – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Przytuły 
 Doliwy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Olecko